Die International Championships of Spain 1991 waren ein Tennisturnier der Damen in Barcelona. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1991 und fand vom 22. bis 28. April 1991 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1991
Tennisturnier in Barcelona